Трка на 5.000 метара у женској конкуренцији на 5. Светском првенству у атлетици 1995. у Гетеборгу је одржана 10. и 12. августа на Стадиону Улеви. Дисциплина трчања на 5.000 метара у женској конкуренцији била је први пут на програму светских светских првенстава на отвореном уместо дотадашње трке на 3.000 метара.

Земље учеснице 
Учествовала је 51 атлетичарка из 28 земаља.

  Аустралија (2)
  Белгија (2)
  Босна и Херцеговина (1)
  Бугарска (1)
  Данска (2)
  Етиопија (3)
  Ирска (2)

  Исланд (1)
  Италија (1)
  Јапан (3)
  Јужноафричка Република (2)
  Кенија (3)
  Кина (1)
  Мароко (1)

 Мексико (1)
  Немачка (2)
  Норвешка (3)
  Португалија (3)
  Румунија (1)
  Русија (2)
  Сједињене Америчке Државе (3)

  Турска (1)
  Уједињено Краљевство (2)
  Украјина (1)
  Финска (1)
  Француска (2)
  Швајцарска (1)
  Шведска (1)

Освајачице медаља

Рекорди

Рекорди пре почетка Светског првенства 1995. 
9. август 1995.
{| class="wikitable" width=100%
|-
! colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 1995.
|-
| Светски рекорд
| Ингрид Кристјансен || 
| 14:37,33
| Стокхолм, Шведска
| 5. август 1986.
|-
| Рекорд светских првенстава
| colspan="5" align="center"| Ова дисциплина је први пут на програму СП
|-
| Европски рекорд
| Ингрид Кристјансен || 
| 14:37,33
| Стокхолм, Шведска
| 5. август 1986.
|-
! colspan="6" | Рекорди после завршеног Светског првенства 1995.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Соња О'Саливан || 
| 14:46,47| Гетеборг, Шведска
| 12. август 1995.
|}

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичарке су биле подељене у 3 групе. У финале су се пласирале 4 првопласиране из сваке групе (КВ) и 3 на основу постигнутог резултата (кв)'''.
,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 

,

Рефренце 

Светско првенство у атлетици на отвореном 1995.
Трка на 5.000 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном